Linda Nosková era la campionessa in carica, ma non ha preso parte a questa edizione.

Lucie Havlíčková ha conquistato il titolo sconfiggendo in finale Solana Sierra con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Petra Marčinko (terzo turno)
  Sofia Costoulas (primo turno)
  Victoria Jiménez Kasintseva (secondo turno)
  Brenda Fruhvirtová (primo turno)
  Diana Shnaider (secondo turno)
  Liv Hovde (quarti di finale)
  Céline Naef (terzo turno)
  Ksenia Zaytseva (primo turno)

  Lucie Havlíčková (campionessa)
  Sára Bejlek (semifinale)
  Victoria Mboko (terzo turno)
  Nikola Daubnerová (quarti di finale)
  Nikola Bartůňková (semifinale)
  Mirra Andreeva (quarti di finale)
  Qavia Lopez (primo turno)
  Yaroslava Bartashevich (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Open di Francia 2022